Drydene 400  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 400 varv (400 miles 643,737 km) på den 1 mile långa ovalbanan Dover International Speedway i Dover i Delaware i USA. Loppet har körts årligen sedan 1971 och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som körs på Dover International Speedway, det andra är Gander RV 400.

Tidigare namn 
 Delaware 500 (1971–1978, 1984–1988)
 CRC Chemicals 500 (1979–1982)
 Budweiser 500 (1983)
 Peak Performance 500 (1989)
 Peak AntiFreeze 500 (1990–1992)
 SplitFire Spark Plug 500 (1993–1994)
 MBNA 500 (1995–1996)
 MBNA 400 (1997)
 MBNA Gold 400 (1998–1999)
 MBNA.com 400 (2000)
 MBNA Cal Ripken, Jr. 400 (2001)
 MBNA All-American Heroes 400 (2002)
 MBNA America 400 (2003–2004)
 MBNA NASCAR RacePoints 400 (2005)
 Dover 400 (2006)
 Dodge Dealers 400 (2007)
 Camping World RV 400 (2008)
 AAA 400 (2009–2015).
 Citizen Soldier 400 (2016)
 Apache Warrior 400 (2017)
 Gander Outdoors 400 (2018)
 Drydene 311 (2020)

Tidigare vinnare 

  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen .

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Delaware
Återkommande sportevenemang med premiär 1971